

Patronyme
 Adolphe Burnat (1872-1946), architecte suisse, fils d'Ernest Burnat.
 André Burnat, (1921-2001), journaliste et écrivain français.
 Émile Burnat (1828-1920, ingénieur et botaniste suisse.
 Ernest Burnat (1833-1922), architecte suisse.
 Jean Burnat, (1918-1977), écrivain français.
 Marguerite Burnat-Provins (1872-1952), écrivaine, peintre et dessinatrice franco-suisse.
 Patrice Burnat (1947-2007), journaliste français, fils d'André Burnat.